La tormenta tropical Josephine fue la décima tormenta nombrada de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2008. Josephine se desarrolló de una fuerte onda tropical frente a las costas de África a finales del mes de agosto. La onda se organizó y fue declarada la Depresión Tropical Diez mientras se localizaba a 270 kilómetros al sur-sudeste de las islas de Cabo Verde el 2 de septiembre. La depresión siguió un continuo desarrollo y se convirtió en Tormenta tropical Josephine alrededor del mediodía. Los días siguientes, Josephine se movió de forma errática y fluctuó en intensidad debido a los fuertes vientos de Cizalladura y al aire seco en interacción con la tormenta. El 5 de septiembre, la combinación de los vientos de Cizalladura, aire seco, y las aguas más frías provocaron que Josephine se debilitara a depresión tropical. Josephine se convirtió en remanentes bajos la mañana siguiente cuando ésta continuaba disipándose sobre aguas del Atlántico del Este. Los remanentes de Josephine se disiparon en su totalidad mientras se localizaba cerca de las Bahamas el 14 de septiembre.

Referencias

Enlaces externos 
 Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
 Archivo de avisos del Centro Nacional de Huracanes sobre la Tormenta tropical Josephine.

Josephine
Josephine